Antànder (en llatí Antander, en grec antic Ἄντανδρος) fou germà d'Agàtocles de Siracusa i va viure als segles IV aC i III aC.

El seu germà li va donar el comandament de les forces enviades a Crotona per defensar aquesta ciutat contra els atacs dels brucis l'any 317 aC. Quan Agàtocles va marxar a l'Àfrica l'any 310 aC, va deixar al seu germà Antànder i a Erimnon el comandament de Siracusa.

Antànder en un cert moment va proposar de rendir-se als cartaginesos d'Amílcar. Després d'un temps de fredor amb el seu germà en va recuperar la confiança i va ser utilitzat com a instrument de la crueltat del tirà.

Antànder va ser l'autor d'una obra històrica que cita Diodor de Sicília.

Referències 

Governants siracusans
Persones de la ciutat metropolitana de Palerm